

Geografie
Italië:
Syracuse (Italië), een stad op het Italiaanse eiland Sicilië (Italiaans: Siracusa, Siciliaans: Sarausa)
Syracuse (provincie), een Italiaanse provincie, genoemd naar de stad

Verenigde Staten:
Syracuse (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Syracuse (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Syracuse (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Syracuse (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Syracuse (New York), een grote stad in de Amerikaanse staat New York
Syracuse (Ohio), een dorp in de Amerikaanse staat Ohio
Syracuse (Utah), een stad in de Amerikaanse staat Utah

Overige
 Universiteit van Syracuse, een universiteit in Syracuse, New York
 Syracuse Chiefs, een minor league baseballteam in Syracuse, New York
 Syracuse (lied), een Frans lied van Henri Salvador, geschreven in 1962, gezongen door onder meer Yves Montand
 Het Syracuse-probleem in de wiskunde, het Vermoeden van Collatz
 SyRaCUSE, acroniem van SYstème de RAdioCommunication Utilisant un SatellitE, een Frans satellietsysteem